Ferropoli (La storia di Angela di Bagnoli e la musica del ferro)è un romanzo dello scrittore italiano Nando Vitali edito nel 2017; è ambientato nella Bagnoli dagli inizi degli anni settanta al 2001. Finalista al "Libro del mese" di Radio Fahrenheit.

Trama 
Ferropoli è un racconto che si svolge sullo sfondo della fabbrica dell'Italsider di Bagnoli e del suo tramonto.
Chi racconta è il Mare che di tanto in tanto commenta, inghiotte e risputa fatti e personaggi. I protagonisti della vicenda sono Luciano e Rocco (due musicisti di Bagnoli) e le loro compagne Angela e Elena. Luciano è ossessionato dall'idea che Angela possa essere l'amante di Rocco, tenebroso cantautore, poeta del gruppo e quando nasce Evelina il sospetto che non sia sua figlia ma bensì quella di Rocco e Angela, lo tormenta. Angela, per salvare le apparenze in un piccolo quartiere operaio, decide di far sparire la figlia con l'aiuto di un personaggio equivoco, l'Americano, che la ricatta facendone la sua amante. Alla fine Luciano, Rocco e Angela si ritroveranno da soli sullo sfondo del pontile di Bagnoli e della fabbrica dismessa. L'ultima scena sarà rivelatrice della sorte della bambina Evelina in un finale inaspettato e poetico.

Edizioni

Premi 
 Premio San Tommaso d'Aquino, 2018

Note

Collegamenti esterni
 

Romanzi di Nando Vitali